Чемпионат Японии по кёрлингу среди мужчин 2020 проводился с 8 по 16 февраля 2020 года в городе Каруидзава. Турнир проводился в 37-й раз.

В чемпионате принимало участие 9 команд.

Команда-чемпион получала право выступать как мужская сборная Японии по кёрлингу на .

Победителями чемпионата (2-й раз в истории чемпионатов и 2-й раз подряд) стала команда скипа Юта Мацумура, победившая в финале команду скипа Юсукэ Мородзуми. Бронзовые медали завоевала команда скипа Цуёси Ямагути.

Одновременно и там же проходил Чемпионат Японии по кёрлингу среди женщин 2020.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят четвертьфинальный матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют в четвертьфинале за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Матч за 3-е место не играется, 3-е место занимает проигравший в полуфинале.

Время начала матчей указано по японскому стандартному времени (UTC+9).

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
! || Скип 
!width="25"| 1
!width="25"| 2
!width="25"| 3
!width="25"| 4
!width="25"| 5
!width="25"| 6
!width="25"| 7
!width="25"| 8
!width="25"| 9
!width="20"| 
!width="20"| 
!,см
!Место
|-
| 1||align=left|Junpei Kanda    ||  * || 8:7|| 3:8||6:10||11:8|| 3:6|| 6:9|| 2:9|| 6:1|| 3 || 5 || 83,11 ||7
|-
| 2||align=left|Kantaro Kawano  || 7:8||  * || 2:7||1:10|| 6:7||5:11|| 7:6|| 6:8|| 5:8|| 1 || 7 || 76,39 ||9
|- bgcolor=#cfc
| 3||align=left|Юта Мацумура    || 8:3|| 7:2||  * || 7:6||12:3|| 7:2|| 7:3||10:4||11:2|| 8 || 0 || 27,24 ||1
|- bgcolor=#cfc
| 4||align=left|Юсукэ Мородзуми ||10:6||10:1|| 6:7||  * ||10:3||12:2||11:1|| 6:5||11:2|| 7 || 1 || 31,74 ||2
|-
| 5||align=left|Kotaro Noguchi  ||8:11|| 7:6||3:12||3:10||  * || 3:6|| 5:7|| 2:8|| 0:6|| 1 || 7 || 85,69 ||8
|- bgcolor=#cfc
| 6||align=left|Yuya Takigahira || 6:3||11:5|| 2:7||2:12|| 6:3||  * || 2:6|| 2:8||10:5|| 4 || 4 || 65,04 ||4
|-
| 7||align=left|Ryutaro Tani    || 9:6|| 6:7|| 3:7||1:11|| 7:5|| 6:2||  * || 4:7||9:10|| 3 || 5 || 43,66 ||5
|- bgcolor=#cfc
| 8||align=left|Цуёси Ямагути   || 9:2|| 8:6||4:10|| 5:6|| 8:2|| 8:2|| 7:4||  * || 9:3|| 6 || 2 || 21,30 ||3
|-
| 9||align=left|Hiroki Yoshioka || 1:6|| 8:5||2:11||2:11|| 6:0||5:10||10:9|| 3:9||  * || 3 || 5 || 75,21 ||6
|}
 Проходят в плей-офф

 Плей-офф 

 Четвертьфиналы 
15 февраля, 10:001-я команда против 2-й3-я команда против 4-й' Полуфинал 15 февраля, 15:00 Финал 16 февраля, 10:00''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Японии по кёрлингу 2020 (муж. и жен.) | Japan Curling Association
 Видео:

См. также 
 Чемпионат Японии по кёрлингу среди женщин 2020

Спорт в Японии в 2020 году
Чемпионаты Японии по кёрлингу среди мужчин
Февраль 2020 года
Спортивные соревнования в Каруидзаве